Нефелометр (от  — «облако» и  — «измеряю») — оптический прибор для химического количественного анализа, в котором измеряется концентрация или размер частиц по интенсивности света, рассеянного дисперсными системами. Относится к концентратомерам для физически неоднородных сред (аэрозолей, туманов, взвесей, эмульсий).

Атмосфера 

Нефелометры используются для измерения аэрозолей из непоглощающих свет частиц. Для непоглощающих свет частиц коэффициенты рассеяния и пропускания равны. Нефелометры используют метод спектральной прозрачности, метод обращения индикатрисы, метод малых углов.

При достаточно высокой влажности воздуха частицы аэрозоля, образующийся за счет поглощения водяного пара гигроскопическими веществами, более чем в 10 раз превосходят по массе исходные частицы и показатель преломления таких частиц ближе к показателю преломления воды.

Нефелометр для определения прозрачности воздуха включает в себя камеру, в которую засасывается проба воздуха. Камера освещается мощным пучком света. По рассеиванию лучей на капельках тумана, пыли и других примесях можно определить прозрачность и расстояние видимости атмосферы. Также существуют устройства, которые не используют камеры — луч идет в открытом пространстве. При установке вне помещений (например, аэродроме) измерение бескамерным устройством происходит с учётом воздействия осадков.

Нефелометры на практике используются для оценки метеорологической дальности видимости.

См. также 
 Нефелометрия
 Трансмиссометр

Примечания 

Метеорологические приборы
Оптические приборы
Фотометрия